Jaschhof kan som auktorsförkortning betyda:

 Catrin Jaschhof
 Mathias Jaschhof

Robotskapade auktorsförkortningar